Courchevel (gemeente), een gemeente in het Franse departement Savoie
 Courchevel (skigebied), een skigebied in deze gemeente en een van de drie dalen van Les Trois Vallées
 Courchevel 1850, een van de skidorpen van het skigebied Courchevel en kortweg Courchevel genoemd